

Прибрежне — село, Березинський район, Мінська область

Прибрежне — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Див. також 
 Прибережне